Gundermann steht für:

 Gundermann, Pflanzenart aus der Familie der Lippenblütler
 Gundermann (Gattung), Pflanzengattung aus der Familie der Lippenblütler

Werktitel:
 Gundi Gundermann, Dokumentarfilm des Fernsehens der DDR von Richard Engel (1983)
 Gundermann – Ende der Eisenzeit, Dokumentarfilm von Richard Engel (1999)
 Gundermann (Film), Verfilmung des Lebens von Gerhard Gundermann (2018)

Gundermann ist der Familienname folgender Personen:
 Bettina Gundermann (* 1969), deutsche Schriftstellerin
 Christoph Gundermann (1549–1622), deutscher evangelischer Theologe
 Gerhard Gundermann (1955–1998), deutscher Liedermacher
 Gotthold Gundermann (1856–1921), deutscher Altphilologe
 Hans-Peter Gundermann (1930–2016), deutscher Manager
 Iselin Gundermann (1935–2009), deutsche Bibliothekarin und Historikerin
 Johann Hinrich Gundermann (1758–1835), Buchhändler und -drucker in Hamburg
 Karl-Dietrich Gundermann (1922–1995), deutscher Chemiker
 Karsten Gundermann (* 1966), deutscher Komponist
 Knut-Olaf Gundermann (* 1933), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Michael Gundermann (* 1945), deutscher Maler und Grafiker
 Marianne Gundermann (1902–1974), deutsche Journalistin und Kulturfunktionärin in der DDR
 Oskar Gundermann (1894–1968), deutscher Mediziner und Ministerialbeamter
 Peter Gundermann (* 1944), deutscher Politiker (SPD)
 Romy Kalb-Gundermann (1934–2019), deutsche Sopran-Sängerin
 Theo Gundermann (1904–1974), deutscher Kommunalpolitiker (SPD/SED) und Parteifunktionär (SED)

Siehe auch:
 Guntermann